Jméno a příjmení Jindřich Černý má více nositelů:

 Jindřich Černý (1930) (1930–2020) – český divadelní historik a kritik, dramatik a překladatel
 Jindřich Černý (1905–1960) – český spisovatel a překladatel
 Jindřich Černý (konstruktér) (* 1944) – český projektant pozemních staveb